Brasil
 Capela de Santa Cruz (São Paulo) — igreja localizada do Alto de Santana, distrito de Santana na cidade de São Paulo

 Portugal
 Capela da Santa Cruz (Balazar) — Póvoa de Varzim, distrito do Porto

Desambiguação